Dusina est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Dusina, un village situé dans la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Dusina, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Dusina, un village situé dans la municipalité de Vrgorac, comitat de Split-Dalmatie.
en 
Dusina, un village situé dans le powiat de Gostyń, voïvodie de Grande-Pologne.